Села:
 Трохимівка — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 року Великомихайлівський район)
 Трохимівка — Харківська область, Валківський район
 Трохимівка — Херсонська область, Іванівський район